«Асанте Котоко» () — ганский футбольный клуб из Кумаси. Выступает в Премьер-лиге Ганы. Основан в 1935 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Баба Яра», вмещающем 40 000 зрителей.

История 
«Асанте Котоко» является самым титулованным клубом Ганы как на внутренней, так и на международной аренах. «Дикобразы» дважды становились сильнейшим клубом Африки, побеждая в Кубке Чемпионов, и 21 раз становился сильнейшими в стране. По участию в финальных матчах Кубка Чемпионов «Асанте Котоко» занимает твёрдое второе место, уступая лишь египетскому «Аль-Ахли» — до финала «Дикобразы» добирались целых семь раз.

Достижения

Местные 
 Чемпион Ганы — 24 (1959, 1963/64, 1964/65, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 1986, 1987, 1988/89, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 2003, 2005/06, 2007/08, 2011/12, 2012/13, 2013/14)

 Обладатель Кубка Ганы — 8 (1958, 1960, 1976, 1978, 1984, 1989/90, 1997/98, 2001)

Международные 
 Лига чемпионов КАФ (2)
 Победитель: 1970, 1983

Известные игроки 

  Баба Адаму
  Лоуренс Аджей
  Харрисон Аффул
  Айзек Ворса
  Баффур Гьян
  Тони Йебоа
  Самуэль Куффур
  Офосу Аппиа
  Алекс Ньярко
  Эдмунд Овусу-Анса
  Ибрахим Санди
  Илиасу Шилла
  Карим Абдул Разак
  Аддае Кьенкьене

Ссылки 
  Официальный сайт клуба

ФК «Асанте Котоко»